Herman (Leopoldus) Løvenskiold er navnet på flere personer:

 Herman Løvenskiold (1677-1750) – dansk-norsk godsejer og kancelliråd (Herman Leopoldus Løvenskiold)
 Herman Løvenskiold (1701-1759) – dansk-norsk godsejer og kancelliråd (Herman Leopoldus Løvenskiold)
 Herman Leopoldus Løvenskiold (1739-1799) – dansk-norsk godsejer og kammerherre
 Herman Løvenskiold (officer) (1777-1843) – dansk officer, krigskommissær og kammerherre
 Herman Løvenskiold (amtmand) (1783-1825) – dansk jurist, amtmand og kancellideputeret
 Herman Løvenskiold (1805-1877) – dansk lensbaron, kammerherre og hofjægermester (Herman Frederik Løvenskiold)
 Herman Løvenskiold (politiker) (1869-1927) – norsk godsejer, officer og stortingsrepræsentant
 Herman Leopoldus Løvenskiold (ornitolog) (1897-1982) – norsk heraldiker og ornitolog, dr. philos.

Se også 

 Herman Severin Løvenskiold
 Michael Herman Løvenskiold